Il BMW Open 1985 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 12ª edizione del torneo, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1985. Si è giocato a Monaco di Baviera in Germania, dal 6 al 12 aprile 1985.

Campioni

Singolare 

 Joakim Nyström ha battuto in finale  Hans Schwaier 6-1, 6-0

Doppio

 Mark Edmondson /  Kim Warwick hanno battuto in finale  Sergio Casal /  Emilio Sánchez 4-6, 7-5, 7-5

Collegamenti esterni